Ю́рий Яроше́нко:
 Ярошенко, Юрий Гаврилович (1927—2021) — советский и российский инженер-металлург.
 Ярошенко, Юрий Николаевич (род. 1961) — советский футболист и украинский футбольный тренер.